Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.

 Le  de Bangui
 Le  de Budapest (Óbuda)
 Le  de Cotonou
 Le  d'Hô-Chi-Minh-Ville
 Le  de Lyon
 Le  de Marseille
 Le  de Parakou
 L'actuel  de Paris (arrondissement du Temple) (depuis 1860)
 L'ancien  de Paris (de 1795 à 1860)
 Le  de Porto-Novo
 Le  de Vienne (Landstrasse)
 Le  de Zurich (Wiedikon)